Allopterodon (Алоптеродон — „другачији Птеродон”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Proviverridae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Allopterodon bulbosus је тежила око 730 g, Allopterodon minor око 2,1 kg а Allopterodon torvidus око 580 g.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Allopterodon.

Временска распрострањенст рода Allopterodon унутар породице Proviverridae

Види још 
 Класификација сисара
 Proviverridae

Референце

Литература 

 Lange-Badré, B. & Mathis, C. (1992.) "Données nouvelles sur les créodontes proviverrinés des zones MP16 et MP17 des Phosphorites du Quercy." Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (4C)14: 161-184.
 
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе